Shout (film), een film uit 1991 
 Shout (Tears for Fears), een nummer-1 hit van het Britse popduo Tears for Fears
 Shout (The Isley Brothers), een nummer van de Amerikaanse R&B/soul-groep The Isley Brothers
 Shout (Trammps), een single uit 1974 van de Amerikaanse disco/soul-groep The Trammps
 Shout (Interactiv), een nummer van de Belgische danceact Interactiv